Sroka peut faire référence à :

Patronymes  
 Bruno Sroka (né en 1976), kitesurfeur professionnel français. 
 Jacek Sroka (né en 1957), peintre et graveur polonais.

  (*1977), actrice et doubleuse polonaise
 David Sroka, guitariste au sein du groupe de deathcore américain The Acacia Strain.
  (né en 1947), homme politique polonais
  (1939–2015), économiste et informaticien polonais
 Jerry Sroka, acteur
 Rafał Sroka (*1970), sportif polonais
 Rudolph Sroka, cycliste américain 
 Stanisław Sroka (1898–1981), officier polonais
 , acteur de doublage américain 
  (1866–1939), architecte polonais

Toponymes

Divers 
 Le "SZD-15 Sroka" est un planeur
 SROKA est l'acronyme de .

Homonymie de patronyme